«Халг газети» ( — «Народная газета») — общественно-политическая газета на азербайджанском языке, издающаяся в Азербайджане. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Азербайджане и за его пределами.

С 29 августа 1919 года выходила под названием «Коммунист». До установления советской власти в Баку (1920) печаталась подпольно. 

В период ССР была официальным правительственным печатным органом, печатным органом Коммунистической партии Азербайджанской ССР. 

Декреты, постановления Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР, отдельных комиссаров вступали в силу после опубликования в данной газете. 

Современное название получила с выпуска от 27 августа 1991 года. 

В газете печатали свои статьи Джафар Джаббарлы, Мамед Саид Ордубади, Нариман Нариманов.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР (1923) и орденом «Знак Почёта» (1969).

Примечания 

Газеты на азербайджанском языке
Газеты Азербайджана
Появились в 1919 году в Азербайджане